Мамнун Хусейн (; 23 декабря 1940, Агра — 14 июля 2021, Карачи) — пакистанский государственный и политический деятель. Президент Пакистана (2013—2018).

Биография 
Родился 23 декабря 1940 года в индийском городе Агра, в урдуговорящей семье промышленника. В 1947 году его родители переехали жить в Карачи после раздела Британской Индии. Отец Мамнуна основал текстильную фабрику.

В 1960 году после окончания местной средней школы в Карачи, Мамнун поступил в Институт делового администрирования. В 1999 году занимал должность губернатора Синда, был отстранён от власти в результате военного переворота под руководством генерала Мушаррафа. 30 июля 2013 года Мамнун был избран 12-м президентом Пакистана. 9 сентября 2013 года начался срок его президентских полномочий. 4 сентября 2018 года, когда Ариф Алви был избран новым президентом, Мамнун Хусейн сложил свои полномочия.

14 июля 2021 года Хуссейн скончался в Карачи в возрасте 80 лет. В феврале 2020 года у него диагностировали рак, и он проходил лечение.

Примечания

Ссылки 
 Мамнун Хусейн избран президентом Пакистана

Президенты Пакистана
Президенты, вступившие в должность в 2013 году
Губернаторы Синда